Тавда — топоним на Урале и в Западной Сибири.

 Тавда — город в Свердловской области.
 Тавда — станция Свердловской железной дороги в городе Тавде.

Реки 
 Тавда — крупная река в Свердловской и Тюменской областях, приток Тобола.
 Тавда — река в Пермском крае, приток Маша.
 Тавда — устаревшее название реки Тавы в Ханты-Мансийском автономном округе.